André peut faire référence à :

Anthroponyme

 André, un prénom masculin.
 André, un patronyme.
 André, un pseudonyme utilisant André comme prénom. 
 , plusieurs saints du christianisme.
 sœur André, nom de religion de Lucile Randon, doyenne des Français (en 2021)

Chansons

Autres 
 André, une entreprise française de vente de chaussures ;
 André, un groupe de musique québécois ;
 André l'Apôtre, un cuirassé de la Marine impériale de Russie.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom